Дубовец — топоним и фамилия.

Топонимы

Белоруссия 
 Дубовец — посёлок в Гомельском районе Гомельской области.

Россия 
 Дубовец — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Дубовец — посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Дубовец — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Дубовец — хутор в Курском районе Курской области, в составе Бесединского сельсовета. 
 Дубовец — хутор в Курском районе Курской области, в составе Полевского сельсовета.
 Дубовец — посёлок в Щигровском районе Курской области.
 Дубовец — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Дубовец — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Дубовец — приток Олыма.

Словакия 
 Дубовец — населённый пункт в Словакии.

Украина 
 Дубовец — село в Винницком районе Винницкой области.
 Дубовец — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Дубовец — река в Житомирской области, правый приток Тетерева.
Дубовец —  с 1946  по 1963 г. название села Квитневое в Коростышевском районе Житомирской области.

Носители фамилии 
 Дубовец, Сергей Иванович (род. 1959) — белорусский журналист и издатель.
 Дубовец, Надежда Ивановна